

Géographie 
 Boréal, un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère nord.

Climatologie 
 Boréal, un climat de la zone subarctique, selon la classification de Köppen.
 Boréal, une période ou phase climatique de l'Holocène.
 Subboréal, une période ou phase climatique de l'Holocène, suivant le Subatlantique (période).
 Préboréal, une période ou phase climatique au début de l'Holocène, précédant le Boréal (période).
 Forêt boréale ou taïga, un biome et une formation végétale dans laquelle la flore est principalement composée de sapins et autres conifères à feuilles persistantes, qui sont adaptés au climat boréal. La taïga est la zone la plus septentrionale de la planète encore boisée.

Zoologie 
 Rorqual boréal, ou 'Balaenoptera borealis', une baleine à fanons et, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde.
 Jaseur boréal, un passereau frugivore semi-migrateur habitant dans la taïga de Scandinavie et Russie.
 Fulmar boréal, un oiseau de mer.
 Crapaud boréal, également appelé crapaud de l'Ouest (Canada et États-Unis).
 Poulpe boréal (Bathypolypus arcticus), un animal de la famille des poulpes.
 Nacré boréal, un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae.
 Moiré boréal, un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae.
 Chamoisé boréal, un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae.
 Damier boréal, un lépidoptère appartenant à la famille des Nymphalidae.
 Pouillot boréal, un oiseau d'Europe de la famille des Sylviidae.
 Lézard-alligator boréal (Elgaria coerulea), un reptile que l'on trouve dans les régions côtières de l'ouest de Amérique du Nord.
 Chouette boréale, une petite chouette d'environ  habitant les forêts de conifères.
 Synaptomys borealis, un campagnol-lemming boréal (anglais : Northern bog lemming).
 Lissodelphis borealis, une espèce de dauphin vivant dans les mers subarctiques.
 Borealopelta markmitchelli, un dinosaure à cuirasse retrouvé en Alberta.
Lynx boréal (Lynx lynx).

Botanique 
 Gaillet boréal (Galium boreale L.), une plante de la famille des Rubiacées.
 Linnée boréale (Linnaea borealis L.), une plante de la famille des Caprifoliacées (Cronquist) ou des Linnacées (APG).

Géologie 
 Bouclier boréal, une formation géologique ancienne qui forme le nucléus ou noyau du continent Amérique du Nord.

Littérature 
 Prix Boréal, les seuls prix du Canada francophone à être décernés directement par le public des lecteurs dans les genres de la science-fiction et du fantastique, lors du congrès Boréal tenu annuellement.
 Congrès Boréal, un rassemblement annuel des créateurs et des amateurs francophones de science-fiction ou de fantastique au Canada.
 Boréal-express (Titre original : The Polar Express), un livre pour enfant publié en 1985 écrit et illustré par Chris Van Allsburg
 Éditions du Boréal, une maison d'édition québécoise indépendante fondée en 1963.

Autres 
 Le Boréal, un navire de croisière de la compagnie Ponant
 BORéAL, réseau et catalogue collectif belge fondé par l'Académie Louvain regroupant les vingt bibliothèques de l'université de Namur, l'université Saint-Louis - Bruxelles ainsi que l'université catholique de Louvain.

Voir aussi 

Orientation